Lastrup (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lastrup (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Låstrup, Denemarken